Medvédevo (en rus: Медведево) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.707 habitants. Pertany al districte de Txernomórskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea